In 2010 werd het 109de Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 16 januari tot 2 mei. Santos werd kampioen. 

Het Campeonato do Interior, voor clubs die niet uit de grote steden komen, werd gewonnen door Botafogo.

Eindstand

Knock-outfase
In geval van gelijke stand telt het beste resultaat in de competitie.

Campeonato do Interior
In geval van gelijke stand gaat degene door die het best presteerde in de competitie.

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista